Laser
Laser trilobum - a única espécie do gênero botânico Laser
Laser (vela) - um barco a vela de classe olímpica, a mais popular do mundo
Dieter Laser - ator alemão.

mas 
 Lazer, com Z é sinónimo de prazer, bem estar

Desambiguação